Ordet detektor (engelsk detector afledt af detect der betyder afdække eller opdage) er en enhed eller apparat som er i stand til at registrere et specifikt stof eller et fysisk fænomen - fx radiobølger. Ordet detektor har flere specialiseringer:
 Detektor (sensor) - hovedbetydning; sensor.
 Fotodetektor
 Metaldetektor
 Radioaktivitetsdetektor - Geiger-Müller-rør, Geigertæller, (Dosimeter)
 Løgnedetektor - omstridt detektor
 Detektor (radio) - egentlig radiosignal demodulator - i dag ikke kun en detektor. Den oprindelige detektor (fx kohærer) påviste radiobølger - den demodulerede ikke
 Krystaldetektor - antikt ensrettende komponent, som anvendes i et krystalapparat
 Tayloe-detektor
 DR Detektor - tv-program
 USS Detector - tidligere skibe i den amerikanske flåde

Se også